Walter Donaldson (componist) (1893-1947), Amerikaanse componist.
 Walter Donaldson (snookerspeler) (1907-1973), Schots snookerspeler.